Емельяновский сельсовет — сельское поселение в Матвеевском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Емельяновка.

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1904/312-III-ОЗ образовано сельское поселение Емельяновский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения 

Упразднённые населённые пункты
 Покровка

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Матвеевского района
Сельские поселения Оренбургской области